Язловецкий:

 Язловецкий, Ежи (Юрий Язловецкий) (1510 — 1575) — гетман великий коронный.
 Язловецкий, Иероним (ок. 1570 — 1607) — государственный и военный деятель Польско-литовской республики, воевода подольский.

См. также 
 Язловецкий сельский совет — входит в состав Бучачского района Тернопольской области.